Škrabka může označovat různé nástroje:
 kuchyňská škrabka – na škrábání brambor a další zeleniny
 sněhová škrabka, námrazová škrabka – na škrábání ledu a sněhu
 škrabka (chirurgie) – chirurgický nástroj